Die Fußball-Amateurliga Saarland 1962/63 war die 12. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1964 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde Viktoria Sulzbach. Eine Aufstiegsrunde wurde in jenem Jahr nicht ausgespielt, da die bisherige II. Division durch die neu geschaffene Regionalliga Süd ersetzt wurde. Der TuS Wiebelskirchen und Hellas Marpingen mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1963/64 kamen der FC Ensdorf und die Amateure von Borussia Neunkirchen als Aufsteiger aus der Bezirksliga, sowie der SC Friedrichsthal, der SV Ludweiler, der VfB Theley und der SV St. Ingbert als Absteiger aus der II. Division.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1962/63 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1962/63
1962